Подручник

 Подручник — подставка для режущего инструмента на токарном станке.
 Подручник, (служилый князь) — помощник, вассал князя.
 Подручник — коврик для молитвы у старообрядцев.